Andrij Vasziljovics Cserepko (; Zárnya, 1997. január 17. –) ukrán labdarúgó, az FK Minaj kapusa.

Pályafutása 
Cserepko 2015 és 2017 között az ukrán élvonalbeli Hoverla Uzshorod labdarúgója volt. 2017 és 2019 között a Kisvárda játékosa.

Források 
Andrij Cserepko adatlapja a transfermarkt.com oldalon 

1997-ben született személyek
Ukrán labdarúgók
Labdarúgókapusok
A Kisvárda FC labdarúgói
Élő személyek